Tobias Wolf (1987) német színész
 Tobias Wolf (1988) német labdarúgó
 Tobias Wolf (2004) osztrák rövidpályás gyorskorcsolyázó, ifjúsági olimpikon

hasonló nevű
 Tobias Wolff (1945) amerikai író
 Tobias Wulf (1956) német építész